Euphrosinidae är en familj av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Euphrosinidae i ordningen Amphinomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Eunicida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euphrosinidae 59 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Euphrosinidae